Creobroter är ett släkte av bönsyrsor. Creobroter ingår i familjen Hymenopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Creobroter